Quirin Schacher ist der Name folgender Personen:

* Quirin Gottfried Schacher (1713–1774), deutscher Jurist